Ein Träger (spätmittelhochdeutsch: treger, mittelhochdeutsch: trager, althochdeutsch: tragari) ist:

 ein Mensch, der eine Last trägt, der Lastenträger
 ein Bekleidungsteil für die Schulterauflage, siehe Träger (Bekleidung)
 ein Teil für Gepäck- und Laststücke aller Art, siehe Traggurt
 ein Familienname, siehe Traeger, zu Namensträgern siehe dort

 in der Baukonstruktionslehre ein tragendes, horizontales Bauteil, siehe Träger (Statik)
 je nach Zusammenhang auch als Binder bezeichnet
 ein spezieller Träger ist der Fachwerkträger
 in der Analogfotografie und anderen Reprotechniken das Material, auf das die lichtempfindlichen Schichten aufgebracht werden, siehe Träger (Foto)
 in der Drucktechnik eine Schutz- und Transportschicht bei mehrschichtigen Materialien, siehe Trägerschicht (Druck)
 ein Kriegsschiff, auf dem Flugzeuge starten und landen können, der Flugzeugträger

 in der Physik eine Substanz, die von Wellen durchquert wird, siehe Ausbreitungsmedium
 in Nachrichtentechnik oder Informatik ein periodisch konstantes Signal, auf das ein Nutzsignal aufmoduliert wird, siehe Träger (Nachrichtentechnik)
 in der Mathematik die Nichtnullstellenmenge einer Funktion, siehe Träger (Mathematik)
 in der Maßtheorie das Komplement der größten offenen Nullmenge, siehe Träger (Maßtheorie)

 eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, die eine Sparkasse errichtet, siehe Träger (Sparkasse)
 Gebietskörperschaften, die die Dienstaufsicht, Fachaufsicht oder mehrheitliche Kapitalbeteiligung über andere Rechtsformen ausüben, siehe Träger (öffentliches Recht)
 eine Institution, die für soziale Dienstleistungen Personal und Sachmittel zur Verfügung stellt, siehe Freier Träger
 eine Behörde oder juristische Person des öffentlichen Rechts, die Sozialleistungen erbringt, siehe Leistungsträger (Sozialrecht)
 eine Organisation in der öffentlichen Verwaltung, die Personal und Sachmittel zur Verfügung stellt, der Verwaltungsträger
 in der Rechtswissenschaft der Träger von subjektiven Rechten, siehe Rechtssubjekt

 in der Jägersprache der Hals, siehe Jägersprache #T

Siehe auch:
 Traeger
 Dräger
 Treger
 Dreger
 Trager
 Tragring

en:Traeger